

Codici 
 RGR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ranger, Texas (Stati Uniti)

Sigle 
 Registro Generale dei Ricorsi
 Rete Genitori Rainbow – associazione LGBT